Der Begriff Schahar  bezeichnet

 verschiedene Gottheiten, siehe Šaḥar
 eine kasachische Wochenzeitung, siehe Schahar (Zeitung)

Siehe auch:
 Shahar
 Schahr